

События 
 Смена торийского правительства в Англии.
 Военный регламент во Франции. Офицерами в пехоте или кавалерии могли стать лишь дворяне в четырёх поколениях.
 Людовик уволил главу финансового ведомства Франции банкира Неккера.
 Восстание среди населения венецианских провинций.
 Отмена крепостной зависимости крестьян в Чехии.
 1781—1830 — Князь Черногории Пётр I.
 На выжатые из Бенгалии средства Ост-Индская компания организовала военные силы, которые двинула против французов, маратхов и Майсура. Гастингсу удалось перетянуть на свою сторону Гвалиор.
 Народное восстание в Бенаресе против англичан. Распространилось на Ауд.
 Открытие 13 марта планеты Уран астрономом Уильямом Гершелем.
 Гетманщина разделена на три наместничества
 8 мая — заключён союзный договор между Россией и Пруссией.
 9 октября — заключён союзный договор между Россией и Австрией.
 13 октября — Толерантный патент императора Австрии Иосифа II, давший свободу вероисповедания протестантам и православным (с ограничениями).
 16 октября — основан город Подольск.
 1 ноября — первый патент о подданных императора Австрии Иосифа II. Дополнен патентами от 11 июня и 12 июля 1782 года и от 14 марта 1785 года. Патенты отменили личную крепостную зависимость крестьянства, заменив её отношениями «подданства» (Unterthänigkeit).
 29 ноября — император Австрии Иосиф II издал указ о секуляризации многих церковных владений.

Америка и Океания 
 1781, 1783 — Неудачные попытки провести поправки к конституции с целью предоставить конгрессу право на взимание таможенных пошлин.
 Создание Североамериканского банка.
 1 февраля — Сражение при Кованс-Форд. 
 1 марта — ратифицированы «Статьи Конфедерации» — фактически первая Конституция США.
 15 марта — Сражение при Гилфорд-Кортхауз (Война за независимость США).
 Начало года — Грин нанёс британской армии Корнуоллиса ряд поражений. Освобождение Северной и Южной Каролины и Джорджии. В Виргинии действовали две американские армии: маркиза Лафайета и Уэйна. Осень — армия генерала Корнуоллиса расположилась под Йорктауном (Виргиния). Вашингтон, готовившийся к взятию Нью-Йорка, спешно двинулся в Виргинию.
 1 октября — Армия Корнуоллиса окружена у Йорктауна американскими войсками и французской эскадрой адмирала де Грассэ. 19 октября — Капитуляция Корнуоллиса.
 Восстание в Новой Гранаде, вызванное повышением налогов. Повстанцы подошли к Боготе, власти объявили о снижении налогов. Раскол в лагере повстанцев. Испанские войска разбили их.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1781 году

 26 января — Ахим фон Арним, немецкий писатель, представитель гейдельбергского романтизма (ум. 1831).
 30 января — Адельберт фон Шами́ссо, франко-немецкий писатель, поэт и естествоиспытатель (ум. 1838).
 8 февраля — Джордж Доу, английский живописец-портретист, работавший в 1819—1829 годах в Санкт-Петербурге, где создал более 300 портретов, составивших Военную галерею 1812 года в Зимнем дворце (ум. 1829).
 13 марта — Карл Фридрих Шинкель, влиятельный прусский архитектор и градостроитель, работавший в неоготическом и неоклассицистском стиле; успешный дизайнер и сценограф (ум. 1841).
 27 марта — Александр Христофорович Востоков, российский лингвист, филолог-славист (балто-немецкого происхождения), поэт, переводчик; академик Петербургской АН (ум. 1864).
 22 апреля — Хосе Мадрасо и Агудо, испанский неоклассицистский живописец, сооснователь мадридского музея Прадо (ум. 1859).
 30 апреля — Джордж Вашингтон Парк Кастис, американский плантатор, приёмный внук Джорджа Вашингтона.
 14 июля — Яакко Ютейни, финский поэт-просветитель, драматург, общественный деятель (ум. 1855).
 25 июля — Мерри-Жозеф Блондель, неоклассицистский живописец и декоратор, наряду с архитектором и дизайнером Шарлем Персье, стоял у истоков стиля ампир (ум. 1853).
 3 сентября — Евгений де Богарне, пасынок Наполеона, вице-король Италии, крупный военачальник (ум. 1824).
 5 сентября — Антон Диабелли австрийский композитор и нотный издатель (ум. 1858).
 7 сентября — Георг Франц Август Бюкуа, (Jiří Buquoy  Иржи Букво́й), богемский аристократ, математик, натурфилософ (ум. 1851).
 5 октября — Бернард Больцано, чешский математик, философ и теолог, автор арифметической теории вещественного числа (ум. 1848).
 17 октября — Прасковья Александровна Осипова-Вульф, псковская дворянка, статская советница, соседка и близкий друг А. С. Пушкина по Михайловскому; сохранила в своём доме в Тригорском письма поэта, связанные с его памятью картины и вещи, ставшие основой первого в России пушкинского музея (ум. 1859).
 15 ноября — Александр Яковлевич Булгаков — российский дипломат, сенатор; в изданном трёхтомнике его писем запечатлена жизнь русской аристократии XIX века (ум. 1863).
 28 ноября — Кикути Ёсай, японский художник, известный серией монохромных портретов, созданных с 1818 по 1868 год, к 585 биографиям известных исторических личностей, собранным в 20 книгах 前賢故実  (ум. 1878).
 23 декабря — Христофор Георгиевич Бунге, российский врач (из лютеранской семьи выходцев из Восточной Пруссии), основоположник русской ветеринарии (ум. 1861).

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1781 году

См. также

Примечания